Гельмут:

 Гельмут — мужское имя германского происхождения.
 Гельмут Фриц — французский певец из провинции Мозель.